Сезон 2016/2017 стал для Милана 83-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:25.000.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:13.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:25.000.000

Общая прибыль:13.000.000

Разница:12.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ФК «Милан» в сезоне 2016/17 на сайте bdfutbol.com

2016/2017
Милан
Милан